Серге́й Серге́евич Ра́зов (род. 28 января 1953) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Итальянской Республике и в Республике Сан‑Марино по совместительству. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2013).

Биография 
В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Владеет английским, китайским и польским языками.

Занимал различные должности в Торговом представительстве СССР в КНР, Международном отделе ЦК КПСС, центральном аппарате и заграничных представительствах МИД.

 В 1990—1992 — начальник Управления стран Дальнего Востока и Индокитая МИД СССР.
 В 1992—1996 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Монголии.
 В 1996—1999 — директор Третьего департамента стран СНГ МИД России.
 В 1999—2002 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Польша.
 В 2002—2005 — заместитель Министра иностранных дел России.
 В 2005—2013 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике.

С мая 2013 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Итальянской Республике и в Республике Сан‑Марино по совместительству.

Кандидат экономических наук. Автор ряда научных трудов и публикаций.

Семья 
Женат, имеет сына и дочь.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол (24 января 1992)

Награды 

 Орден Дружбы (21 июня 1996) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга
Почётная грамота правительства Российской Федерации (18 сентября 2002) — за большой личный вклад в реализацию внешнеполитического курса государства и в связи с 200-летием МИДа России
 Орден Почёта (6 февраля 2007) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации
 Медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» (Минобороны России, 2008 год) — за большой личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества, установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих, проявленные при этом высокие моральные и деловые качества, усердие и разумную инициативу, оказание содействия в решении задач по увековечению памяти погибших защитников Отечества
 Благодарность Президента Российской Федерации (25 августа 2008) —за большой вклад в подготовку и проведение Года России в Китае и Года Китая в России
 «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации» (22 февраля 2013) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Александра Невского (9 апреля 2018) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (22 декабря 2020) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.

Примечания

См. также 
 Российско-итальянские отношения
 Российско-китайские отношения

Ссылки 
 
 

Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации
Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Монголии
Послы Российской Федерации в Китае
Послы Российской Федерации в Италии
Послы Российской Федерации в Сан-Марино
Послы Российской Федерации в Польше
Чрезвычайные и полномочные послы России